Stauda ist der Name von:
 August Stauda (1861–1928), österreichischer Stadtfotograf und Dokumentarist
 Johannes Stauda (1887–1972), österreichischer Verleger und Schriftsteller
 Stauda (Priestewitz), Ortsteil der Gemeinde Priestewitz im Landkreis Meißen, Sachsen